Долгинино — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгинино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Долгинино — село в Рязанском районе Рязанской области.